Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. September 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (japanisch, englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Chōfu